El evento de menos de 70 kg femenino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar el 1 de agosto en el  Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales

Repechajes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

70 kg